Бијело Поље може да се односи на:

Црна Гора:
 Бијело Поље, насеље у општини Бијело Поље;
 Бијело Поље (општина), општина у Црној Гори;
 Бијело Поље (Подгорица), насеље у градској општини Голубовци, град Подгорица;

Босна и Херцеговина:
 Бијело Поље (Источна Илиџа), насеље у општини Источна Илиџа, град Источно Сарајево, Република Српска;
 Бијело Поље (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска;
 Бијело Поље (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска;
 Бијело Поље (Какањ), насеље у општини Какањ, Федереција БиХ;
 Потоци (Мостар) или Бијело Поље код Мостара, насеље града Мостара, Федереција БиХ.

Види још 
 Бело Поље (вишезначна одредница)